Мексика́нский зали́в (, , ) — внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), на юге и юго-западе — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан), а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива — 1543 тыс. км², объём воды — около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых (Катрина, Густав, Иван и др.) практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.

Мексиканский залив образовался примерно 300 миллионов лет назад в результате тектоники литосферных плит. Поверхность залива по форме напоминает овал шириной около 1,5 тысяч километров. Дно залива составлено из осадочных пород и недавних отложений. Сообщается с Атлантическим океаном через Флоридский пролив между США и Кубой, и с Карибским морем через Юкатанский пролив между Кубой и Мексикой. Мексиканский залив и Карибское море иногда объединяют под названием Американское Средиземное море. Из-за слабой связи с Атлантическим океаном, залив испытывает лишь небольшие приливы и отливы. Площадь залива составляет 1,5—1,6 млн км², около половины составляют континентальные шельфовые воды. Объём воды в заливе оценивается в 2.5 миллиона кубических километров.

Происхождение 
В 2002 геолог Майкл Стэнтон в своём эссе высказал альтернативную гипотезу происхождения залива в результате столкновения с крупным метеоритом примерно в конце пермского периода. Однако специалисты по геологии залива не поддержали гипотезу. Повсеместно принятым мнением является то, что залив был образован в результате движения литосферных плит (тектоника плит). Не следует путать недоказанную гипотезу Стэнтона с крупным ударным кратером Чиксулуб диаметром около 180 км на юкатанском побережье залива, вероятно образовавшемся около 65 миллионов лет назад в результате падения 10-км астероида.

История 
До начала эпохи Великих географических открытий европейцев берега залива населяли самые разнообразные индейские племена Америки, находившиеся на разных стадиях развития. На юге — в Мексике, на полуострове Юкатан процветали довольно продвинутые в хозяйственном плане рабовладельческие цивилизации майя и ацтеков с крупными городами и развитой инфраструктурой. На Кубе проживали племена караибов и араваков. На северном, прохладном, берегу залива жили племена охотников и собирателей (чокто), находившиеся на стадии родоплеменного/общинного строя. Прибытие европейцев и особенно борьба между европейскими державами за контроль над водами и берегами залива привело к постепенному слому традиционных укладов жизни индейских общин региона. И если испанская (Испанская Мексика, Испанская Флорида) и французская (Французская Луизиана, Новая Франция) колониальные модели в значительной степени позволяла туземцам, африканским рабам и европейцам сосуществовать в рамках единой колониальной империи, отчасти делая уступки в виде пласажа и метисации, то более агрессивная англо-американская модель подчёркивала абсолютное превосходство англосаксонского элемента как единственно возможного. После покупки Луизианы, оккупации Флориды и захвата Техаса в первой половине XIX века, северный берег залива перешёл под юрисдикцию США и претерпел сильное ландшафтное изменение, связанное с развитием городов и бурным ростом населения. Ныне население залива имеет крайне смешанный характер — белые переселенцы самого разнообразного происхождения, каджуны, афроамериканцы, мулаты и метисы (преимущественно мексиканцы и кубинцы).

География 
Флоридский пролив соединяет Мексиканский залив с Атлантическим океаном, а Юкатанский пролив с Карибским морем. Благодаря сравнительно небольшой ширине этих проливов, приливные явления выражены слабо. В Мексиканский залив впадает множество рек, включая р. Миссисипи, р. Алабама, р. Пёрл (жемчужная), р. Нуэсес, р. Сан-Антонио.

Восточные, северные и северо-западные берега Мексиканского залива пролегают вдоль штатов Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас. Американская часть побережья залива охватывает 2700 км (1680 миль), и в неё поступает вода из 33 крупных рек, которые проходят через 31 штат. Юго-западные и южные берега в заливе лежат вдоль мексиканских штатов Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан и северной оконечности Кинтана-Роо. Мексиканская часть побережья залива охватывает 2805 км (1743 мили). В юго-восточной части залив граничит с Кубой. В заливе находятся основные американские, мексиканские и кубинские рыбные промыслы. Внешние окраины широких континентальных шельфов Юкатана и Флориды получают более глубокие, обогащенные питательными веществами воды из глубин в результате апвеллинга, который стимулирует рост планктона в эвфотческой зоне. Это привлекает рыбу, креветок и кальмаров. Речной сток и атмосферные осадки из промышленных прибрежных городов также обеспечивают питательными веществами прибрежную зону.

Тёплое течение Атлантического океана и один из самых сильных океанских течений, Гольфстрим, берёт свое начало в заливе, как продолжение Карибского, Юкатанского и Петлевого течения. Циркуляции также происходит из-за антициклонических круговоротов, которые выделяются Петлевым течением и движутся на запад, где они в конечном итоге рассеиваются, а также постоянным циклонический круговорот в заливе Кампече. Залив Кампече в Мексике представляет собой главную часть Мексиканского залива. Кроме того, береговая линия залива окаймлена многочисленными заливами и небольшими бухтами. Несколько рек впадают в залив, в частности, река Миссисипи и Рио-Гранде в северной части залива, а также Грихальва и Усумасинта в южной части заливе. Земля, которая формирует побережье залива, включая много длинных узких барьерных островов, почти равномерно низменна и характеризуется маршами и болотами, а также участками песчаного пляжа.

Мексиканский залив является отличным примером пассивной окраины. Континентальный шельф достаточно широк в большинстве точек вдоль побережья, особенно на полуострове Флорида и Юкатан. Шельф используется для добычи нефти с помощью морских буровых установок, большинство из которых расположены в западной части залива и в заливе Кампече. Ещё одним важным коммерческим видом деятельности является рыболовство; производится отлов различных видов окуней, меч-рыбы, а также креветок и крабов. Устриц собирают в большом масштабе во многих заливах и узких проливах. Другие важные отрасли промышленности вдоль побережья включают доставку, обработку и хранение нефтехимической продукции, военное применение, производство бумаги и туризм.

Температура теплой воды залива может питать мощные атлантические ураганы, вызывая массовую гибель людей и другие разрушения, как это произошло с ураганом Катрина в 2005 году. В Атлантике ураган будет собирать холодную воду из глубин и уменьшать вероятность того, что последующие ураганы последуют вслед за ним (теплая вода является одним из предварительных условий, необходимых для их формирования). Тем не менее, залив является более мелководным; при прохождении урагана над водой температура может снизиться, но вскоре она поднимется и станет способна поддержать ещё один тропический шторм.

Залив считается сейсмически опасным; однако, легкие толчки регистрировались на протяжении всей истории (обычно 5,0 или менее по шкале Рихтера). Землетрясения могут быть вызваны взаимодействием между нагрузкой отложений на морском дне и корректировкой земной коры.

Гидрография 
Береговая линия крайне извилиста, подвержена постоянным изменениям, особенно после сезона ураганов. Берега большей частью пологие, местами сильно заболоченные (болота Эверглейдс). Вдоль берега тянутся песчаные косы, отмели, банки, мелкие и крупные острова (остров Галвестон, Дофин-Айленд и др.). При этом происходит и постепенное обмеление северной части залива вследствие наносной деятельности рек, впадающих с северной стороны (в первую очередь реки Миссисипи). Несмотря на обмеление, площадь зеркала имеет тенденцию к увеличению, в основном за счёт эрозии пляжей и мелких островов (почти исчезнувшие острова Шанделюр) близ Луизианы. В северной части залива имеется множество более мелких заливов, бухт и гаваней (Мобильский залив и др.), а также лагун и лиманов (Пончантрен, Борнь, Морепа в Луизиане).

Фауна 

 Дельфины
 Акулы
 Бычья акула (крайне агрессивна и особенно опасна для человека)
 Белая акула (очень опасна для человека)
 Лимонная акула
 Акула-молот
 Скаты

Население 
Наиболее крупные города на побережье Мексики: Кампече, Веракрус, Тампико; Кубы: столица Гавана, США: Тампа, Сент-Питерсберг, Пенсакола в штате Флорида, Мобил в штате Алабама, Новый Орлеан в штате Луизиана, Билокси, Галфпорт и Паскагула в штате Миссисипи, Хьюстон, Галвестон и Корпус-Кристи в штате Техас. Во второй половине XX века наблюдается интенсивный рост городов и плотности населения в районе залива. Наиболее динамично развиваются курорты и нефтегазовые центры (Хьюстон).

Хозяйственное значение 
На шельфе Мексиканского залива сосредоточены значительные запасы нефти и природного газа; добыча этих полезных ископаемых ведётся в основном с помощью нефтяных платформ/нефтяных вышек. Ведётся интенсивное рыболовство — промышленное (тунец), а также любительское — (акула). В мелких бухтах выращиваются креветки. Имеет важное значение для судоходства; на берегах расположены многие порты США, Мексики и Кубы.

Рекреационный потенциал 
Будучи крупнейшим водоёмом юга США, залив традиционно имел важное транспортное значение. В XX веке к нему добавилась и рекреационная роль, когда правительства прибрежных штатов начали вкладывать деньги в развитие местной туристической инфраструктуры для стимулирования роста городов с целью привлечь сюда выходящих на пенсию жителей американского севера. С 1930-х, на побережье залива устремились народные массы с самых разных концов страны. Побережье в настоящее время является излюбленным местом проведения весенних, осенних и летних каникул для жителей всей страны, особенно студентов. Особенно популярны города Панама-Сити, Пенсакола, Дестин в штате Флорида, а также Ориндж-Бич в штате Алабама. Всё побережье залива усеяно разнообразными гостиницами, частными виллами и кондоминиумами. Крупнейшим курортом Мексики является Канкун.

Далеко не всё побережье залива пригодно для полноценного отдыха. Из-за сильной заболоченности, постоянных ураганов и штормов, жаркого и влажного воздуха, низкого качества песка и мутной воды северная часть залива, особенно район устья реки Миссисипи, просто непригодны для отдыха. Тем не менее, семьи с низким социальным статусом и доходами приезжают сюда «дикарями», из-за чего побережье залива получило шутливое название «реднечья ривьера». В более привлекательных регионах (Дестин и др.) на востоке залива туристов подстерегают другие опасности (опасные отливные течения, массовые нашествия ядовитых медуз и скатов, электрические угри, множество видов акул, аллигаторы и морские крокодилы). Из-за акул большинство американцев, отдыхающих у залива, в воду либо не заходят вообще (плавая в бассейнах у гостиниц), либо просто мочат ноги и загорают.

Экология 
Северная часть залива, принадлежащая США, имеет крайне неблагоприятную экологическую обстановку. Основная причина загрязнения — злоупотребление мощными химическими удобрениями сельхозпредприятиями США для повышения урожайности сельхозкультур на полях и плантациях севернее залива. Химикаты вымываются дождями и выносятся реками в залив, где, в свою очередь стимулируют рост мелких бурых водорослей, которые в процессе своего массового размножения поглощают весь кислород в окружающей их воде, что приводит к гибели рыбы и других организмов. Другой проблемой является массовое возведение крупных жилых комплексов (кондоминиумов) непосредственно у кромки воды. Пологий, болотистый берег залива не подходит для многоэтажного строительства. Частые ураганы, которые являются природным методом обновления прибрежных регионов, вынуждают строительные фирмы проводить массовые ремонто-строительные работы многоэтажек каждые 2—3 года, что приводит к разрушению экологического баланса в дюнах, свалкам строительного мусора, ухудшению качества песка, эрозии пляжей, исчезновению прибрежных плавней и мангровых лесов, повышению солёности в северной части залива. Более того, сточные воды с кондоминиумов привлекают акул всё ближе к берегу, а повышение солёности приводит к массовому размножению ядовитых медуз, создавая опасность для отдыхающих.

Платформа «Deepwater Horizon» 

22 апреля 2010 года после взрыва и 36-часового пожара затонула расположенная в 64 км от берега Луизианы нефтяная платформа Deepwater Horizon компании BP. Нефтяная скважина была повреждена при затоплении, и нефть из неё в течение нескольких месяцев поступала в океан. Через несколько месяцев концентрация нефти в плюме, висевшем в толще воды, значительно снизилась, а на месте бедствия оказалось большое количество микроорганизмов, перерабатывавших нефть.

См. также 
 Подводное соляное озеро
 Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon

Примечания

Литература 
 
 Resource Database for Gulf of Mexico Research
 
  United States Geological Survey
  written by Thomas Kitchin, 1778, in which Kitchin discusses, in chapter 1, why the Gulf should have been called the «West Indian Sea»

 
Моря Атлантического океана